Михаил Денисович Овчаренко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1917 году в селе Нижний Бурлук. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, пограничник 59 ПОГО Приморского военного округа. С 1947 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1947—1990 гг. — рабочий, начальник смены, начальник цеха Харьковского чугунолитейного завода, директор Курского завода тракторных запчастей, начальник спецотдела этого же завода.

Делегат XXIII съезда КПСС.

Почётный гражданин Курска.

Умер в Курске в 1994 году.

Ссылки 
 Большая курская энциклопедия / гл. ред. Ю. А. Бугров. — Курск, 2008. — Т. 1, кн. 2. — С. 121.

Директора промышленных предприятий
Делегаты XXIII съезда КПСС
Почётные граждане Курска